Taub puede referirse a:

 Ben Taub (1889 - 1982), médico y filántropo; 
 Chris Taub, un personaje de ficción de la serie House M.D.; 
 David Rosenmann-Taub (1927, Santiago de Chile), poeta, músico, y artista chileno; 
 Edward Taub, psicólogo; o
 Mauricio Rosenmann Taub (1932, Santiago de Chile), compositor, escritor y poeta chileno.